Джерри Конвей () (род. 10 сентября 1952, Бруклин, Нью-Йорк) — американский сценарист комиксов издательств Marvel Comics и DC Comics. Наиболее известен как сценарист сюжетной арки «The Night Gwen Stacy Died» и как один из создателей Карателя — антигероя вселенной Marvel.

Биография 
Джерард Конвей родился 10 сентября 1952 года в Бруклине (Нью-Йорк). Его первая профессиональная работа была опубликована в комиксе  #81 (сентябрь 1969, DC), когда Джерри было 16 лет.

Личная жизнь 
У Джерри есть 2 дочери, Кара и Рэйчел.

Награды

Примечания

Ссылки 
 
 «DC Profiles #36: Gerry Conway» на сайте Grand Comics Database
 Gerry Conway interview на сайте Fantastic Four Headquarters
 Gerry Conway на сайте Mike’s Amazing World of Comics
 Gerry Conway в Unofficial Handbook of Marvel Comics Creators
 Women in Refrigerators: «Gerry Conway Responds»

Главные редакторы Marvel Comics